Ostra (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Ancon
Ostrá, Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen